Алешандри () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сенадор-Алешандри-Коста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Педру-Алешандри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.